

Населені пункти та їхні частини

 Груєць — місто в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґруєць — гміна в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґруєць — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґруєць — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ґруєць — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґруєць — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Ґруєць — частина міста Живець у Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Ґруєць — частина міста Конін в Великопольському воєводстві
 Ґруєць — частина села Поточек у гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Ґруєць — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства

Див. також 
 Груєць

Примітки